Hécourt, commune française de l'Eure
 Hécourt, commune française de l'Oise

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France